Sleepless ("insonne" in lingua inglese) può riferirsi a:

Cinema 
 Sleepless – film del 2009 diretto da Maddalena De Panfilis
 Sleepless - Il giustiziere (Sleepless) – film del 2017 diretto da Baran bo Odar

Musica 
 Sleepless – gruppo musicale israeliano
 Sleepless – singolo dei King Crimson del 1984, dall'album Three of a Perfect Pair
 Sleepless: The Concise King Crimson – raccolta dei King Crimson del 1993
 Sleepless – traccia dell'album Serenades degli Anathema del 1993
 Sleepless – album di Kate Rusby del 1999
 Sleepless – singolo di Jann Arden del 2000, dall'album Blood Red Cherry
 Sleepless – album di Peter Wolf del 2002
 Sleepless – traccia dell'album Available for Propaganda dei Linea 77 del 2005

Televisione 
 Insonnia (Sleepless) – episodio della seconda stagione di X-Files